3 batalion inżynieryjny – jednostka armii Stanów Zjednoczonych
 3 batalion inżynieryjny – jednostka podległa Inspektoratowi Wsparcia Sił Zbrojnych